Диканька:
 Диканька — маленькая диканя.
 Диканька — посёлок городского типа на Украине.
 Диканька — не сохранившаяся усадьба в одноимённом посёлке Украины.

См. также 
Вечера на хуторе близ Диканьки (значения).